Gulden steht für
 Antillen-Gulden, Währung von Curaçao und Sint Maarten und Währung der Niederländischen Antillen bis zu ihrer Auflösung
 Gulden, historische Münze und Rechnungseinheit
 Karibischer Gulden, vorgeschlagene Währung von Curaçao und Sint Maarten
 Niederländischer Gulden, ehemalige Währung der Niederlande
 Österreichischer Gulden, Währung des Kaisertums Österreich und von Österreich-Ungarn 1858–1872

Gulden ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gulden (* 1944), deutscher Autor
 Arild Gulden (* 1941), norwegischer Handball- und Fußballspieler
 Bjørn Gulden (* 1965), norwegischer Fußballspieler und Wirtschaftsmanager
 Elke Gulden (* 1977), deutsche Musik- und Tanzpädagogin
 Gustav Adolf Gulden (1808–1882), deutscher Jurist, Politiker und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Hans van Gulden, Pseudonym des deutschen Autors Frank Goyke (* 1961)
 Heinrich Gulden (1730–1793), deutscher katholischer Theologe
 Henrik Gulden (* 1995), norwegisch-deutscher Fußballspieler
 Maria-Elisabeth Overdick-Gulden (1931–2019), deutsche Ärztin und Lebensrechtlerin
 Paul Gulden (* um 1530, † 1593), Münzmeister in Reval und Königsberg
 William Gulden (1860–1931), deutscher Handschuhfabrikant

Siehe auch:
 Byk Gulden
 Gülden
 Guldenmark